Alfredo Mazzucchi – compositore italiano
 Andrea Mazzucchi – informatico e imprenditore italiano
 Enrico Mazzucchi – calciatore italiano
 Massimiliano Mazzucchi – tuffatore italiano

Pagine correlate
Mazzucco